Lyte ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Lyte (* 1989), britischer Radsportler
 

Siehe auch:
 MC Lyte (Lana Michele Moorer; * 1971), US-amerikanische Rapperin und Schauspielerin
 Lite
 Light